Schutzausrüstung steht für:
Schutzausrüstung (Chemie)
Schutzausrüstung (Hockey)
Schutzausrüstung im Eishockey, siehe Eishockeyausrüstung
Schutzausrüstung (Kampfsport)
Schutzausrüstung (Polizei und Militär)
Schutzausrüstung (Medizin)
Schutzausrüstung (Motorradsport)
Persönliche Schutzausrüstung (EG-Richtlinie)
Schutzkleidung

Siehe auch
 Ausrüstung